Pigiama party – evento di aggregazione sociale, solitamente tra adolescenti
 Pigiama party – film del 1964 diretto da Don Weis
 Pigiama party – episodio della sesta stagione della serie animata Adventure Time
 Pigiama party – episodio della prima stagione della serie televisiva Beverly Hills 90210
 Pigiama-party – episodio della prima stagione della serie televisiva H2O
 Pigiama party – episodio della quattordicesima stagione della serie televisiva E.R. - Medici in prima linea

Pagine correlate 
 Pajama Party
 Il pigiama party